Le nom d'Ofcom peut correspondre à plusieurs organismes :
 l'Ofcom, le régulateur des communications du Royaume-Uni ;
 l'OFCOM (Office fédéral de la communication), organisme équivalent pour la Suisse.